Склад-40 (также Арсенал)– закрытый военный городок в западной части города Ржева Тверской области, на Советской стороне. 

Является микрорайоном города Ржева. Все дома микрорайона приписаны к улице Карла Маркса. 

В городке расквартирована в/ч 86286 — 55-й арсенал ГРАУ МО РФ. 

На базе воинской части действует гражданское предприятие — ОАО «55 арсенал», специализирующееся на ремонте военной и специальной техники, а также занимающееся производством автоприцепов и других потребительских товаров.

История 
История арсенала начинается в 1918 году, когда во Ржеве был размещен передислоцированный из Двинска артиллерийский склад. 

16 сентября 1919 года, приказом командующего Армиями Западного фронта № 683, складу было присвоено наименование Ржевская артиллерийская база Западного фронта.

Рабочие и служащие базы в годы гражданской войны самоотверженно трудились над тем, чтобы обеспечить фронт необходимым оружием и техникой. 

В 1922 году Ржевская артиллерийская база получает наименование Ржевский артиллерийский склад первого разряда и переходит в подчинение артиллерийского Управления Рабоче-крестьянской Красной армии. 

В 1923 году склад проверяется инспекцией ГАУ, которая отмечает работу личного состава одной из лучших в молодой Советской Республике.

В 1928 году Ржевский артиллерийский склад переименован в Военный склад № 40, от которого и пошло название жилого городка.

В те же годы в городке появились казармы и первые барачные дома для бойцов и командиров Красной армии.

В 1938 году, Военный склад № 40 был переименован в Военную базу № 40.

В июле 1941 года, с началом Великой Отечественной войны, военная база № 40, в соответствии с приказом Народного Комиссара обороны, была передислоцирована в город Алатырь Чувашской АССР, где располагается по настоящее время получив название 5-й арсенал ГРАУ. На месте Ржевской базы сразу после войны было образовано новое воинское формирование — 55-й арсенал ГРАУ.

Транспорт 
Сообщение с центром Ржева осуществляется автобусным маршрутом № 3.

Примечания 

Военные городки России
Микрорайоны Ржева